Saint Anne kan syfta på följande platser:

Guernsey 
 St Anne, Guernsey, ort, Alderney,

USA 

 St. Anne, Illinois, ort, Kankakee County, 

Robotskapade USAförgreningar